laterna – pomieszczenie latarni morskiej
 laterna – gatunek ryby z rodziny skarpiowatych
 laterna magica (latarnia czarnoksięska) – aparat projekcyjny

Osoby o nazwisku Laterna 

 Marcin Laterna (1552-1598) – polski pisarz, kaznodzieja królewski, teolog, działacz kontrreformacji, jezuita